Сезон 2010 года для клуба «Терек» (Грозный) был третьим подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, самом высоком дивизионе клубного футбола в России, заняв по его итогам 12-е место. Также «Терек» принял участие в розыгрыше Кубка России 2010/2011 годов, достигнув 1/16 финала, где проиграл команде «Луч-Энергия» (Владивосток).

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

В аренде 

 «Волгарь-Газпром»
Примечание: Флаги указывают национальность игрока, как это определено в соответствии с . Игроки могут иметь более одного гражданства.

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2010:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2010:

Соревнования

Чемпионат

Результаты матчей 
Источник.

Турнирная таблица 

 Примечание:
 «Алания» квалифицировалась в 3 раунд Лиги Европы УЕФА 2011/2012 как финалист кубка России 2011/2012 (обладатель кубка ЦСКА обеспечил себе место в Лиге чемпионов УЕФА 2011/2012).

Кубок России

Статистика

Матчи и голы 

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»